hrabstwo McHenry (ang. McHenry County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo McHenry (ang. McHenry County) w USA, w stanie Dakota Północna